

Sigle 
 IBM Public License – licenza libera dell'IBM
 Information Processing Language – linguaggio di programmazione utilizzato da Herbert A. Simon nei suoi studi di intelligenza artificiale
 Initial Program Load – processo di boot nei mainframe IBM
 Intense Pulsed Light – tecnologia di specifico impiego in medicina estetica
 Interbase Public License – licenza libera della Borland
 Interrupt Priority Level
 Indian Premier League – lega di cricket dell'India. È tra le più importanti leghe di cricket del mondo.
India Pale Lager – stile di birra

Codici 
 IPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Imperial (California) (Stati Uniti)